
Die 32. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1981 in Tolosa, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1981
Radsportveranstaltung 1981
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Tolosa (Baskenland)
Sport (Provinz Gipuzkoa)